Alexandrina Luisa Dánská (Alexandrina Luisa Karolína Matylda Dagmar; 12. prosince 1914, Kodaň – 26. dubna 1962, Kodaň) byla jako dcera prince Haralda Dánského a vnuka krále Frederika VIII. dánskou princeznou. Sňatkem s Luitpoldem z Castellu se stala hraběnkou z Castellu.

Původ a rodina 
Princezna Alexandrina Luisa se narodila 12. prosince 1914 v country house Jægersborghus v Gentofte u dánské Kodaně jako třetí dcera dánského prince Haralda, syna krále Frederika VIII. a královny Luisy. Její matkou byla Helena Adléta Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburská, dcera šlesvicko-holštýnského vévody Fridricha Ferdinanda a princezny Karolíny Matyldy Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Augustenburské.

Manželství a potomci 
Před svatbou byla Alexandrina považována za vhodnou partii pro britského krále Eduarda VIII. Dne 24. srpna 1936 se zasnoubila s hrabětem Luitpoldem z Castellu, nejstarším synem hraběte Otty Fridricha z Castellu a jeho manželky Amélie z Löwenstein-Wertheim-Freudenberg. Poprvé se pár setkal v Berlíně během letních olympijských her v roce 1936. Po prvním setkání spolu trávili skoro každý den. Před jejím odjezdem z Berlína ji Luitpold požádal o ruku a Alexandrina souhlasila. V době jejich zasnoubení studoval Luitpold práva v Mnichově. Ke sňatku dal souhlas její strýc, král Kristián X. Dánský.

Luitpold a Alexandrina Luisa se vzali 22. ledna 1937 v paláci Christiansborg v dánské Kodani. Záběry ze svatby jsou uloženy na nitrátovém filmu v archivu dánského filmového institutu v Hillerødu. Podle archiváře vypadala svatební "atmosféra vesele a divoce".

Pár měl tři děti:

 Amélie Alexandrine Helena Karolína Matylda Pavlína (25. května 1938)
 Thyra Antonie Marie Tereza Feodora Anežka (14. září 1939)
 Otto Luitpold Gustav Fridrich Kristián Harald Karel (13. března 1942 – 19. března 1943)

Pozdější život 
Hrabě Luitpold byl zabit v boji za druhé světové války ve městě Bankya u bulharské Sofie 6. nebo 8. listopadu 1941.

Hraběnka Alexandrina Luisa zemřela 26. dubna 1962 v Kodani.

Tituly a oslovení 
 12. prosince 1914 – 22. ledna 1937: Její Výsost princezna Alexandrina Luisa Dánská
 22. ledna 1937 – 26. dubna 1962: Její Výsost princezna Alexandrina Luisa, hraběnka z Castellu

Vývod z předků

Reference 

Glücksburkové
Dánské princezny
Narození v roce 1914
Narození 12. prosince
Narození v Kodani
Úmrtí v roce 1962
Úmrtí 26. dubna
Úmrtí v Kodani
Ženy